El término Comisión de Energía Atómica puede aludir, en esta enciclopedia:

En Argentina
 a la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina (1950 a la fecha);

En los Estados Unidos

 a la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos (1946–1974);

En México
 a la Comisión Nacional de Energía Atómica de México;

En la Organización de las Naciones Unidas
 a la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas (1946–1948).